Die Liste der Naturdenkmale in Wangen im Allgäu nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der im baden-württembergischen Landkreis Ravensburg liegenden Stadt Wangen im Allgäu. In Wangen im Allgäu gibt es insgesamt 74 als Naturdenkmal geschützte Objekte, davon 64 flächenhafte Naturdenkmale (FND) und 10 Einzelgebilde-Naturdenkmale (END).

Stand: 1. November 2016.

Flächenhafte Naturdenkmale (FND)

Einzelgebilde (END)

Weblinks 
 Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
 Übersichtstabelle: FND, END

Naturdenkmale
Wangen im Allgau